Strajk kobiet w Islandii (1975)
 Ogólnopolski Strajk Kobiet (2016)
 Protesty przeciwko zaostrzeniu przepisów dotyczących aborcji w Polsce (2020)